Aux Pays-Bas, maire peut signifier: 

 Maire , maire de la commune, détenteur du pouvoir exécutif au niveau communal. 
 Maire, une ancienne commune et localité de la commune actuelle de Reimerswaal.